Finderup Sogn henviser til flere artikler:
 Finderup Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Viborg Domprovsti
 Finderup Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune og i Kalundborg Provsti
 Finderup Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune) – et sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Skjern Provsti